Ольша́нка () — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Поречского сельсовета. Расположена в 19 км от автодороги Ивацевичи — Пинск — Столин (Р-6) и в 39 км от города Пинск. По переписи населения 2019 года в деревне насчитывалось 46 жителей.

История 
 Конец XVIII века — является владением Скирмунтов
 1928 год имение подверглось парцелляции с отторжением в пользу государства двух урочищ и созданием отдельных хозяйств: Рабина (80 га земли: 3 хозяйства, 37 жителей) и Барбушка (35 га земли, 2 хозяйства, 35 жителей). Кроме того, с 1932 года в собственности Тадеуша Лукаса находилось 5,7 га пашни, 296,8 га лугов, 1216,3 га леса, 40 га иных территорий.

Достопримечательности 
 Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1979 год)

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Пинского района